На территории России имеется два Школьненских сельских поселения:
 Школьненское сельское поселение — муниципальное образование в составе Белореченского района Краснодарского края.
 Школьненское сельское поселение — муниципальное образование в составе Симферопольского района Республики Крым.

См. также 
 Школьненский поселковый совет